Ain Aicha är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Taza-Al Hoceïma-Taounate, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Ain Aicha ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ain Aicha är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Ain Aicha. Runt Ain Aicha är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Taounate,  km nordost om Ain Aicha. Trakten runt Ain Aicha består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Taza-Al Hoceïma-Taounate